Lukavec può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Lukavec, comune del distretto di Litoměřice, nella regione di Ústí nad Labem
Lukavec, comune mercato del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina
Lukavec u Hořic, comune del distretto di Jičín, nella regione di Hradec Králové